Warkāʾ (en arabe : warkāʾ, ) site de la ville antique d'Uruk dans la province d'Al-Muthanna en Irak
 Dame de Warka (Uruk)
 Vase de Warka (Uruk)

 Warka, une ville de la voïvodie de Mazovie (Mazowieckie) en Pologne (plus grande unité)
 Warka, une commune (gmina) de la voïvodie de Mazovie, gmina : unité de base du découpage administratif en Pologne,  constitue la plus petite collectivité territoriale du pays.
 Ghetto de Warka (Pologne)
 Bataille de Warka (Pologne), opposant la Pologne à la Suède en 1656
 Brasseries Warka (Pologne)

 Warka (division administrative) niveau de division administrative en Indonésie

 Waraq fém. waraqa prononcé et écrit warqa ou warka (en arabe : , fem. ) désigne une feuille ou un objet de forme aplatie, par exemple les crêpes fines marocaines.
 Kâak warka (arabe : كعك الورقة) «pâtisserie tunisienne à base de farine, de sucre glace, de beurre et d'amandes en poudre. De l'eau de rose peut y être ajoutée. Ce type de pâtisserie est souvent présenté sous forme d'anneaux.» cf. Ka‘ak

 Ficus vasta (Amharic: ዋርኮ; prononcé warka) est un figuier d'Éthiopie et du Yemen. cf. Douze ans de séjour dans la Haute-Éthiopie
 Warka (colline) colline du Tchad
 Warka (montagne) montagne d'Australie

 En russe, Варка (кулинария) «est une sorte de traitement thermique de produits dans lequel le corps de travail (caloporteur) est de l' eau .»
 En russe, «Varka est le procédé de brassage de peau ou de tissu dans l'industrie textile.»
 En russe, «Varka-Ygay est une rivière en Russie.»

 En grec, Βράσιμο (μαγειρική) «est un mode de cuisson des aliments dans une casserole avec l'eau bouillante, à ébullition»
 En grec, Νερό που βράζει signifie eau qui bout
 En grec, βαρκα signifie bateau

Homonymie de toponyme